Di seguito una lista di asteroidi dal numero 175001 al 176000 con data di scoperta e scopritore.

175001-175100 

|-
| 175001 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175002 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175003 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 175004 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 175005 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175006 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 175007 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 175008 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175009 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175010 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175011 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175012 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 175013 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 175014 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175015 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 175016 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 175017 Záboří||  || 28 marzo 2004 || KLENOT
|-
| 175018 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175019 - ||  || 17 marzo 2004 || CSS
|-
| 175020 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 175021 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 175022 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 175023 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 175024 - ||  || 27 marzo 2004 || Bickel, W.
|-
| 175025 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 175026 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175027 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175028 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 175029 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 175030 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175031 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 175032 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175033 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175034 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175035 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175036 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 175037 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 175038 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175039 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175040 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175041 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 175042 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 175043 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175044 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175045 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 175046 Corporon||  || 27 marzo 2004 || Christophe, B.
|-
| 175047 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175048 - ||  || 19 marzo 2004 || NEAT
|-
| 175049 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 175050 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175051 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 175052 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 175053 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175054 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175055 - ||  || 26 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175056 - ||  || 22 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 175057 - ||  || 26 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175058 - ||  || 27 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 175059 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 175060 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 175061 - ||  || 18 marzo 2004 || CSS
|-
| 175062 - || 2004 GJ || 9 aprile 2004 || NEAT
|-
| 175063 - ||  || 9 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 175064 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 175065 - ||  || 12 aprile 2004 || Broughton, J.
|-
| 175066 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 175067 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 175068 - ||  || 15 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 175069 - ||  || 15 aprile 2004 || Uccle
|-
| 175070 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 175071 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 175072 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 175073 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 175074 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 175075 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 175076 - ||  || 12 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 175077 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 175078 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 175079 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 175080 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 175081 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 175082 - ||  || 15 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 175083 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 175084 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 175085 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 175086 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 175087 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 175088 - ||  || 21 aprile 2004 || CSS
|-
| 175089 - ||  || 22 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 175090 - ||  || 24 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 175091 - ||  || 25 aprile 2004 || CSS
|-
| 175092 - ||  || 24 aprile 2004 || CSS
|-
| 175093 - ||  || 24 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 175094 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 175095 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|-
| 175096 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 175097 - ||  || 12 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 175098 - ||  || 13 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 175099 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 175100 - ||  || 13 maggio 2004 || LONEOS
|}

175101-175200 

|-
| 175101 - ||  || 14 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 175102 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 175103 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 175104 - ||  || 17 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 175105 - ||  || 18 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 175106 - ||  || 19 maggio 2004 || CINEOS
|-
| 175107 - ||  || 24 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 175108 - ||  || 9 giugno 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 175109 Sharickaer||  || 25 giugno 2004 || Mallory Vale.
|-
| 175110 - ||  || 9 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 175111 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 175112 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 175113 - ||  || 7 agosto 2004 || Brown, M. E., Trujillo, C. W., Rabinowitz, D. L.
|-
| 175114 - || 2004 QQ || 17 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 175115 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 175116 - ||  || 15 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 175117 - ||  || 16 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 175118 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 175119 - ||  || 23 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 175120 - ||  || 1 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 175121 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 175122 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 175123 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175124 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 175125 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 175126 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 175127 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 175128 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 175129 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 175130 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 175131 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 175132 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 175133 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 175134 - ||  || 7 febbraio 2005 || Bickel, W.
|-
| 175135 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 175136 - ||  || 28 febbraio 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 175137 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 175138 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 175139 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 175140 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 175141 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 175142 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 175143 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 175144 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 175145 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 175146 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 175147 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 175148 - ||  || 1 marzo 2005 || Needville
|-
| 175149 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 175150 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 175151 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 175152 Marthafarkas||  || 3 marzo 2005 || Jarnac
|-
| 175153 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 175154 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 175155 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 175156 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 175157 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 175158 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 175159 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 175160 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 175161 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 175162 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 175163 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 175164 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 175165 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 175166 Adirondack ||  || 3 marzo 2005 || Jarnac
|-
| 175167 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 175168 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 175169 - ||  || 7 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 175170 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 175171 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 175172 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175173 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175174 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 175175 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 175176 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175177 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 175178 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175179 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175180 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175181 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175182 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 175183 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175184 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175185 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 175186 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 175187 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 175188 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175189 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175190 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 175191 - ||  || 11 marzo 2005 || CSS
|-
| 175192 - ||  || 11 marzo 2005 || CSS
|-
| 175193 - ||  || 11 marzo 2005 || CSS
|-
| 175194 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175195 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 175196 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 175197 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 175198 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 175199 - ||  || 10 marzo 2005 || Calvin College
|-
| 175200 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|}

175201-175300 

|-
| 175201 - ||  || 13 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 175202 - ||  || 16 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175203 Kingston ||  || 31 marzo 2005 || Jarnac
|-
| 175204 Gregbyrne ||  || 31 marzo 2005 || Reddy, V.
|-
| 175205 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 175206 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 175207 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 175208 Vorbourg||  || 1 aprile 2005 || Ory, M.
|-
| 175209 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 175210 - ||  || 3 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 175211 - ||  || 4 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 175212 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 175213 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 175214 - ||  || 5 aprile 2005 || CSS
|-
| 175215 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 175216 - ||  || 2 aprile 2005 || NEAT
|-
| 175217 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 175218 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 175219 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 175220 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 175221 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 175222 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 175223 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 175224 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 175225 - ||  || 10 aprile 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 175226 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175227 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 175228 - ||  || 5 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 175229 - ||  || 11 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 175230 - ||  || 9 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 175231 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 175232 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 175233 - ||  || 7 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 175234 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175235 - ||  || 11 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 175236 - ||  || 13 aprile 2005 || CSS
|-
| 175237 - ||  || 13 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 175238 Nguyenhien ||  || 12 aprile 2005 || Buie, M. W.
|-
| 175239 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 175240 - ||  || 14 aprile 2005 || CSS
|-
| 175241 - || 2005 HQ || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 175242 - ||  || 17 aprile 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 175243 - ||  || 1 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 175244 - ||  || 2 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 175245 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 175246 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 175247 - ||  || 4 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 175248 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 175249 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 175250 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 175251 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 175252 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 175253 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 175254 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 175255 - ||  || 11 maggio 2005 || Lowe, A.
|-
| 175256 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 175257 - ||  || 12 maggio 2005 || Lowe, A.
|-
| 175258 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 175259 Offenberger||  || 10 maggio 2005 || Christophe, B.
|-
| 175260 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 175261 - ||  || 9 maggio 2005 || CSS
|-
| 175262 - ||  || 9 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 175263 - ||  || 9 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 175264 - ||  || 9 maggio 2005 || CSS
|-
| 175265 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175266 - ||  || 12 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 175267 - ||  || 11 maggio 2005 || CSS
|-
| 175268 - ||  || 14 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 175269 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175270 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175271 - ||  || 12 maggio 2005 || NEAT
|-
| 175272 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 175273 - ||  || 6 maggio 2005 || CSS
|-
| 175274 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 175275 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175276 - ||  || 14 maggio 2005 || NEAT
|-
| 175277 - ||  || 7 maggio 2005 || CSS
|-
| 175278 - ||  || 17 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175279 - ||  || 18 maggio 2005 || NEAT
|-
| 175280 - ||  || 19 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 175281 Kolonics||  || 28 maggio 2005 || Sárneczky, K.
|-
| 175282 Benhida || 2005 LA || 1 giugno 2005 || Ory, M.
|-
| 175283 - || 2005 LJ || 1 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175284 - ||  || 2 giugno 2005 || CSS
|-
| 175285 - ||  || 3 giugno 2005 || Broughton, J.
|-
| 175286 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175287 - ||  || 3 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175288 - ||  || 4 giugno 2005 || CSS
|-
| 175289 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175290 - ||  || 6 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175291 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175292 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175293 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175294 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175295 - ||  || 9 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175296 - ||  || 12 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175297 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175298 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175299 - ||  || 14 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175300 - ||  || 11 giugno 2005 || CSS
|}

175301-175400 

|-
| 175301 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175302 - ||  || 10 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175303 - ||  || 13 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175304 - ||  || 21 giugno 2005 || NEAT
|-
| 175305 - ||  || 24 giugno 2005 || NEAT
|-
| 175306 - ||  || 24 giugno 2005 || NEAT
|-
| 175307 - ||  || 26 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175308 - ||  || 27 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175309 - ||  || 27 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175310 - ||  || 23 giugno 2005 || NEAT
|-
| 175311 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175312 - ||  || 27 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175313 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 175314 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 175315 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175316 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175317 - ||  || 23 giugno 2005 || NEAT
|-
| 175318 - ||  || 28 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175319 - ||  || 28 giugno 2005 || NEAT
|-
| 175320 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175321 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175322 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 175323 - ||  || 30 giugno 2005 || NEAT
|-
| 175324 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 175325 - ||  || 1 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 175326 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175327 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175328 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 175329 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175330 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 175331 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 175332 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 175333 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 175334 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 175335 - ||  || 7 luglio 2005 || Broughton, J.
|-
| 175336 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175337 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175338 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 175339 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 175340 - ||  || 5 luglio 2005 || NEAT
|-
| 175341 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 175342 - ||  || 12 luglio 2005 || Bickel, W.
|-
| 175343 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 175344 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175345 - ||  || 7 luglio 2005 || Veillet, C.
|-
| 175346 - ||  || 12 luglio 2005 || CSS
|-
| 175347 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 175348 - ||  || 28 luglio 2005 || LINEAR
|-
| 175349 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 175350 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 175351 - ||  || 30 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 175352 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 175353 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 175354 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 175355 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 175356 - || 2005 QK || 24 agosto 2005 || Ferrando, R.
|-
| 175357 - ||  || 22 agosto 2005 || NEAT
|-
| 175358 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 175359 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 175360 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 175361 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 175362 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 175363 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 175364 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 175365 Carsac||  || 31 agosto 2005 || Christophe, B.
|-
| 175366 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 175367 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 175368 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 175369 - ||  || 11 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 175370 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 175371 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 175372 - ||  || 30 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 175373 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175374 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175375 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175376 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 175377 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 175378 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 175379 - ||  || 26 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 175380 - ||  || 30 aprile 2006 || CSS
|-
| 175381 - ||  || 30 aprile 2006 || CSS
|-
| 175382 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175383 - ||  || 6 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 175384 - ||  || 24 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175385 - ||  || 24 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175386 - ||  || 11 giugno 2006 || NEAT
|-
| 175387 - ||  || 10 giugno 2006 || NEAT
|-
| 175388 - ||  || 7 giugno 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 175389 - ||  || 19 giugno 2006 || CSS
|-
| 175390 - ||  || 20 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 175391 - ||  || 19 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 175392 - ||  || 18 giugno 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 175393 - ||  || 24 giugno 2006 || LONEOS
|-
| 175394 - ||  || 30 giugno 2006 || LINEAR
|-
| 175395 - || 2006 NY || 5 luglio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 175396 - ||  || 18 luglio 2006 || LINEAR
|-
| 175397 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175398 - ||  || 18 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175399 - ||  || 18 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175400 - ||  || 19 luglio 2006 || NEAT
|}

175401-175500 

|-
| 175401 - ||  || 20 luglio 2006 || NEAT
|-
| 175402 - ||  || 25 luglio 2006 || Rinner, C.
|-
| 175403 - ||  || 19 luglio 2006 || NEAT
|-
| 175404 - ||  || 21 luglio 2006 || CSS
|-
| 175405 - ||  || 25 luglio 2006 || NEAT
|-
| 175406 - ||  || 25 luglio 2006 || NEAT
|-
| 175407 - ||  || 18 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175408 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175409 - ||  || 20 luglio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 175410 Tsayweanshun||  || 12 agosto 2006 || Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
|-
| 175411 Yilan ||  || 12 agosto 2006 || Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
|-
| 175412 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175413 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175414 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175415 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175416 - ||  || 14 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 175417 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175418 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175419 Albiesachs ||  || 15 agosto 2006 || Lin, C.-S., Ye, Q.-z.
|-
| 175420 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175421 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175422 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175423 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175424 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175425 - ||  || 6 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 175426 - ||  || 15 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175427 - ||  || 18 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 175428 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 175429 - ||  || 20 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 175430 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175431 - ||  || 18 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 175432 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 175433 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 175434 - ||  || 19 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 175435 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175436 - ||  || 19 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175437 Zsivótzky ||  || 21 agosto 2006 || Sárneczky, K., Kuli, Z.
|-
| 175438 - ||  || 18 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 175439 - ||  || 19 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175440 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 175441 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175442 - ||  || 19 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175443 - ||  || 19 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 175444 - ||  || 21 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 175445 - ||  || 21 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 175446 - ||  || 21 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175447 - ||  || 22 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175448 - ||  || 22 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175449 - ||  || 17 agosto 2006 || Tucker, R. A.
|-
| 175450 Phillipklu ||  || 27 agosto 2006 || Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
|-
| 175451 Linchisheng ||  || 27 agosto 2006 || Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
|-
| 175452 Chenggong ||  || 27 agosto 2006 || Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
|-
| 175453 - ||  || 22 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175454 - ||  || 24 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 175455 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 175456 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 175457 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 175458 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175459 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175460 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175461 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175462 - ||  || 23 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 175463 - ||  || 26 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 175464 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 175465 - ||  || 27 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 175466 - ||  || 27 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 175467 - ||  || 29 agosto 2006 || CSS
|-
| 175468 - ||  || 29 agosto 2006 || CSS
|-
| 175469 - ||  || 16 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 175470 - ||  || 24 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175471 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175472 - ||  || 16 agosto 2006 || NEAT
|-
| 175473 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 175474 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 175475 - ||  || 29 agosto 2006 || CSS
|-
| 175476 Macheret ||  || 4 settembre 2006 || Kocher, P.
|-
| 175477 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 175478 - ||  || 12 settembre 2006 || LINEAR
|-
| 175479 - ||  || 14 settembre 2006 || NEAT
|-
| 175480 - ||  || 12 settembre 2006 || CSS
|-
| 175481 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 175482 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175483 - ||  || 14 settembre 2006 || NEAT
|-
| 175484 - ||  || 15 settembre 2006 || LINEAR
|-
| 175485 - ||  || 15 settembre 2006 || LINEAR
|-
| 175486 - ||  || 14 settembre 2006 || NEAT
|-
| 175487 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 175488 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 175489 - ||  || 12 settembre 2006 || CSS
|-
| 175490 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175491 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175492 - ||  || 14 settembre 2006 || NEAT
|-
| 175493 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175494 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175495 - ||  || 12 settembre 2006 || CSS
|-
| 175496 - ||  || 12 settembre 2006 || CSS
|-
| 175497 - ||  || 12 settembre 2006 || CSS
|-
| 175498 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175499 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175500 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|}

175501-175600 

|-
| 175501 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175502 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175503 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175504 - ||  || 14 settembre 2006 || NEAT
|-
| 175505 - ||  || 15 settembre 2006 || Becker, A. C.
|-
| 175506 - ||  || 16 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175507 - ||  || 16 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 175508 - ||  || 16 settembre 2006 || LINEAR
|-
| 175509 - ||  || 17 settembre 2006 || CSS
|-
| 175510 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175511 - ||  || 16 settembre 2006 || NEAT
|-
| 175512 - ||  || 17 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 175513 - ||  || 16 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 175514 - ||  || 17 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 175515 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 175516 - ||  || 18 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 175517 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 175518 - ||  || 17 settembre 2006 || CSS
|-
| 175519 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 175520 - ||  || 17 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 175521 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 175522 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 175523 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175524 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175525 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175526 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175527 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175528 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175529 - ||  || 24 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175530 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 175531 - ||  || 18 settembre 2006 || CSS
|-
| 175532 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 175533 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 175534 - ||  || 21 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 175535 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 175536 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175537 - ||  || 25 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175538 - ||  || 26 settembre 2006 || CSS
|-
| 175539 - ||  || 24 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175540 - ||  || 25 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 175541 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175542 - ||  || 29 settembre 2006 || Lowe, A.
|-
| 175543 - ||  || 29 settembre 2006 || Endate, K.
|-
| 175544 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175545 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175546 - ||  || 27 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175547 - ||  || 29 settembre 2006 || LONEOS
|-
| 175548 Sudzius ||  || 27 settembre 2006 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 175549 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175550 - ||  || 26 settembre 2006 || CSS
|-
| 175551 - ||  || 27 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175552 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175553 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175554 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175555 - ||  || 28 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175556 - ||  || 30 settembre 2006 || CSS
|-
| 175557 - ||  || 30 settembre 2006 || CSS
|-
| 175558 - ||  || 30 settembre 2006 || CSS
|-
| 175559 - ||  || 30 settembre 2006 || CSS
|-
| 175560 - ||  || 30 settembre 2006 || CSS
|-
| 175561 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 175562 Ajsingh ||  || 28 settembre 2006 || Becker, A. C.
|-
| 175563 Amyrose ||  || 30 settembre 2006 || Becker, A. C.
|-
| 175564 - ||  || 28 settembre 2006 || CSS
|-
| 175565 - || 2006 TV || 2 ottobre 2006 || CSS
|-
| 175566 Papplaci ||  || 1 ottobre 2006 || Piszkesteto
|-
| 175567 - ||  || 14 ottobre 2006 || Sárneczky, K., Kuli, Z.
|-
| 175568 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175569 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175570 - ||  || 11 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175571 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175572 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175573 - ||  || 12 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 175574 - ||  || 12 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 175575 - ||  || 9 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 175576 - ||  || 9 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 175577 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 175578 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 175579 - ||  || 13 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175580 - ||  || 13 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175581 - ||  || 15 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175582 - ||  || 15 ottobre 2006 || CSS
|-
| 175583 Pingtung ||  || 15 ottobre 2006 || Lin, C.-S., Ye, Q.-z.
|-
| 175584 - ||  || 15 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175585 - ||  || 15 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175586 Tsou ||  || 15 ottobre 2006 || Ye, Q.-z., Lin, C.-S.
|-
| 175587 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175588 Kathrynsmith ||  || 3 ottobre 2006 || Becker, A. C.
|-
| 175589 - || 2006 UD || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 175590 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175591 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175592 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175593 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175594 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 175595 - ||  || 16 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175596 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175597 - ||  || 17 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175598 - ||  || 17 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175599 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175600 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|}

175601-175700 

|-
| 175601 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 175602 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 175603 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 175604 - ||  || 20 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 175605 - ||  || 21 ottobre 2006 || CSS
|-
| 175606 - ||  || 21 ottobre 2006 || CSS
|-
| 175607 - ||  || 28 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 175608 - ||  || 9 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175609 - ||  || 11 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175610 - ||  || 9 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175611 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175612 - ||  || 13 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175613 Shikoku-karst ||  || 12 novembre 2006 || Fujita, Y.
|-
| 175614 - ||  || 15 novembre 2006 || CSS
|-
| 175615 - ||  || 8 novembre 2006 || NEAT
|-
| 175616 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175617 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175618 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175619 - ||  || 16 novembre 2006 || CSS
|-
| 175620 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 175621 - ||  || 22 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175622 - ||  || 15 dicembre 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 175623 - ||  || 22 dicembre 2006 || Crni Vrh
|-
| 175624 - ||  || 23 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175625 Canaryastroinst ||  || 23 luglio 2007 || OAM
|-
| 175626 - ||  || 11 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 175627 - ||  || 10 settembre 2007 || CSS
|-
| 175628 - ||  || 10 settembre 2007 || CSS
|-
| 175629 Lambertini ||  || 19 settembre 2007 || Tozzi, F., Graziani, M.
|-
| 175630 - ||  || 6 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 175631 - ||  || 4 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 175632 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175633 Yaoan ||  || 9 ottobre 2007 || PMO NEO Survey Program
|-
| 175634 - ||  || 7 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 175635 - ||  || 12 ottobre 2007 || LONEOS
|-
| 175636 Zvyagel ||  || 17 ottobre 2007 || Andrushivka
|-
| 175637 - ||  || 16 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 175638 - ||  || 21 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 175639 - ||  || 24 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 175640 - ||  || 30 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 175641 - ||  || 2 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 175642 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 175643 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 175644 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 175645 - ||  || 13 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 175646 - ||  || 14 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 175647 - || 4091 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 175648 - || 4326 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 175649 - || 6233 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 175650 - || 1408 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 175651 - || 3094 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 175652 - || 3257 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 175653 - || 1014 T-3 || 17 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 175654 - || 2130 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 175655 - || 3306 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 175656 - || 3397 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 175657 - || 3426 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 175658 - || 3578 T-3 || 11 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 175659 - ||  || 3 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 175660 - ||  || 24 agosto 1981 || Debehogne, H.
|-
| 175661 - ||  || 26 settembre 1989 || Baur, J. M., Birkle, K.
|-
| 175662 - ||  || 22 gennaio 1993 || Spacewatch
|-
| 175663 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 175664 - ||  || 24 maggio 1993 || Spacewatch
|-
| 175665 - || 1993 MJ || 16 giugno 1993 || Spacewatch
|-
| 175666 - ||  || 12 ottobre 1993 || Spacewatch
|-
| 175667 - ||  || 9 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 175668 - ||  || 8 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 175669 - ||  || 3 giugno 1994 || Debehogne, H.
|-
| 175670 - ||  || 12 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 175671 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 175672 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 175673 - ||  || 29 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 175674 - ||  || 28 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 175675 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 175676 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 175677 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 175678 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 175679 - ||  || 1 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 175680 - ||  || 1 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 175681 - ||  || 2 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 175682 - ||  || 22 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 175683 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 175684 - ||  || 27 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 175685 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 175686 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 175687 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 175688 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 175689 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 175690 - ||  || 22 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 175691 - ||  || 24 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 175692 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 175693 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 175694 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 175695 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 175696 - ||  || 1 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 175697 - ||  || 23 ottobre 1995 || Klet
|-
| 175698 - ||  || 20 ottobre 1995 || AMOS
|-
| 175699 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 175700 - ||  || 18 ottobre 1995 || Spacewatch
|}

175701-175800 

|-
| 175701 - ||  || 23 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 175702 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 175703 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 175704 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 175705 - ||  || 24 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 175706 - ||  || 24 marzo 1996 || McNaught, R. H.
|-
| 175707 - ||  || 20 agosto 1996 || Klet
|-
| 175708 - ||  || 9 settembre 1996 || Comba, P. G.
|-
| 175709 - ||  || 5 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 175710 - ||  || 23 settembre 1996 || Okuni, T.
|-
| 175711 - ||  || 4 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 175712 - ||  || 5 ottobre 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 175713 - ||  || 4 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 175714 - ||  || 9 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 175715 - ||  || 1 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 175716 - ||  || 9 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 175717 - ||  || 6 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 175718 Wuzhengyi ||  || 2 febbraio 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 175719 - ||  || 2 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 175720 - ||  || 2 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 175721 - || 1997 GU || 6 aprile 1997 || NEAT
|-
| 175722 - ||  || 5 aprile 1997 || Veillet, C.
|-
| 175723 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 175724 - ||  || 8 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 175725 - ||  || 7 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 175726 Borda ||  || 29 agosto 1997 || Dupouy, P., Marechal, F.
|-
| 175727 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 175728 - ||  || 22 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 175729 - ||  || 25 gennaio 1998 || NEAT
|-
| 175730 Gramastetten ||  || 18 febbraio 1998 || Linz
|-
| 175731 - ||  || 28 febbraio 1998 || Lagerkvist, C.-I.
|-
| 175732 - ||  || 6 marzo 1998 || Teide
|-
| 175733 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 175734 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 175735 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 175736 - ||  || 21 aprile 1998 || ODAS
|-
| 175737 - ||  || 20 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 175738 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 175739 - ||  || 5 maggio 1998 || Zoltowski, F. B.
|-
| 175740 - ||  || 22 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 175741 - ||  || 26 giugno 1998 || Zoltowski, F. B.
|-
| 175742 - ||  || 28 giugno 1998 || Elst, E. W.
|-
| 175743 - ||  || 24 luglio 1998 || Comba, P. G.
|-
| 175744 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 175745 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 175746 - ||  || 23 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 175747 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 175748 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 175749 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 175750 - ||  || 15 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 175751 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 175752 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 175753 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 175754 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 175755 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 175756 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 175757 - ||  || 16 settembre 1998 || ODAS
|-
| 175758 - ||  || 21 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 175759 - ||  || 23 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 175760 - ||  || 23 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 175761 - ||  || 27 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 175762 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 175763 - ||  || 12 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 175764 - ||  || 20 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 175765 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 175766 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 175767 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 175768 - ||  || 11 novembre 1998 || Sato, N.
|-
| 175769 - ||  || 15 novembre 1998 || Visnjan
|-
| 175770 - ||  || 21 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 175771 - ||  || 7 dicembre 1998 || Tesi, L., Boattini, A.
|-
| 175772 - ||  || 13 dicembre 1998 || Comba, P. G.
|-
| 175773 - ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 175774 - ||  || 14 gennaio 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 175775 - ||  || 19 gennaio 1999 || ODAS
|-
| 175776 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 175777 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 175778 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 175779 - ||  || 9 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 175780 - ||  || 10 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 175781 - ||  || 16 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 175782 - ||  || 22 marzo 1999 || LONEOS
|-
| 175783 - ||  || 19 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 175784 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 175785 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 175786 - ||  || 12 agosto 1999 || LINEAR
|-
| 175787 - || 1999 QL || 17 agosto 1999 || Bickel, W.
|-
| 175788 - ||  || 13 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175789 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175790 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175791 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175792 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175793 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175794 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175795 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175796 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175797 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175798 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175799 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175800 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|}

175801-175900 

|-
| 175801 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175802 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175803 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175804 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175805 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175806 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175807 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175808 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175809 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175810 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175811 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175812 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175813 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175814 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 175815 - ||  || 13 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 175816 - ||  || 8 settembre 1999 || CSS
|-
| 175817 - ||  || 8 settembre 1999 || CSS
|-
| 175818 - || 1999 SZ || 16 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 175819 - ||  || 14 ottobre 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 175820 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175821 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175822 - ||  || 15 ottobre 1999 || LONEOS
|-
| 175823 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 175824 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 175825 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 175826 - ||  || 7 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 175827 - ||  || 9 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 175828 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175829 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175830 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175831 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175832 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175833 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175834 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175835 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175836 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175837 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175838 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175839 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175840 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175841 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175842 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175843 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175844 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175845 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175846 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175847 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175848 - ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|-
| 175849 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 175850 - ||  || 11 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 175851 - ||  || 29 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 175852 - ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 175853 - ||  || 30 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 175854 - ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 175855 - ||  || 30 ottobre 1999 || CSS
|-
| 175856 - ||  || 28 ottobre 1999 || CSS
|-
| 175857 - ||  || 31 ottobre 1999 || CSS
|-
| 175858 - || 1999 VL || 2 novembre 1999 || Roe, J. M.
|-
| 175859 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 175860 - ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 175861 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175862 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 175863 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175864 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175865 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175866 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175867 - ||  || 7 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175868 - ||  || 5 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175869 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 175870 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 175871 - ||  || 6 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 175872 - ||  || 9 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 175873 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175874 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 175875 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175876 - ||  || 11 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 175877 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175878 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175879 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175880 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175881 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175882 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175883 - ||  || 6 novembre 1999 || CSS
|-
| 175884 - ||  || 5 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175885 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175886 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 175887 - ||  || 29 novembre 1999 || Donati, S.
|-
| 175888 - ||  || 28 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 175889 - ||  || 29 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 175890 - ||  || 4 dicembre 1999 || CSS
|-
| 175891 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 175892 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 175893 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 175894 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 175895 - ||  || 7 dicembre 1999 || CSS
|-
| 175896 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 175897 - ||  || 6 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 175898 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 175899 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 175900 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|}

175901-176000 

|-
| 175901 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 175902 - ||  || 19 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 175903 - ||  || 29 dicembre 1999 || Everstar
|-
| 175904 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 175905 - ||  || 31 dicembre 1999 || CSS
|-
| 175906 - ||  || 31 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 175907 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 175908 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 175909 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 175910 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 175911 - ||  || 3 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 175912 - ||  || 6 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 175913 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 175914 - ||  || 27 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 175915 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 175916 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 175917 - ||  || 1 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 175918 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 175919 - ||  || 7 febbraio 2000 || CSS
|-
| 175920 Francisnimmo ||  || 5 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 175921 - ||  || 16 febbraio 2000 || CSS
|-
| 175922 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 175923 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 175924 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 175925 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 175926 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 175927 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 175928 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 175929 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 175930 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 175931 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 175932 - ||  || 25 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 175933 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 175934 - ||  || 9 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 175935 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 175936 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 175937 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 175938 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 175939 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 175940 - ||  || 3 marzo 2000 || CSS
|-
| 175941 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 175942 - ||  || 29 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 175943 - ||  || 2 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 175944 - ||  || 3 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 175945 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 175946 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 175947 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 175948 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 175949 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 175950 - ||  || 7 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 175951 - ||  || 7 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 175952 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 175953 - ||  || 3 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 175954 - ||  || 5 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 175955 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 175956 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 175957 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 175958 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 175959 - ||  || 30 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 175960 - ||  || 30 aprile 2000 || NEAT
|-
| 175961 - ||  || 2 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 175962 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 175963 - ||  || 4 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 175964 - ||  || 5 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 175965 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 175966 - ||  || 28 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 175967 - ||  || 27 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 175968 - ||  || 5 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 175969 - ||  || 7 giugno 2000 || Bickel, W.
|-
| 175970 - ||  || 1 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 175971 - ||  || 1 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 175972 - ||  || 7 giugno 2000 || Spacewatch
|-
| 175973 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 175974 - ||  || 5 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 175975 - ||  || 24 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 175976 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 175977 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 175978 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175979 - ||  || 5 agosto 2000 || NEAT
|-
| 175980 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175981 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175982 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175983 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175984 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175985 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175986 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175987 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175988 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175989 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175990 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175991 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175992 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175993 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175994 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175995 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175996 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175997 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175998 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 175999 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 176000 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0175001